

Geografia

Austria 
 Pyhra – comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)
 Pyhra – frazione di Gnadendorf, comune nel distretto di Mistelbach (Bassa Austria)
 Pyhra – frazione di Waidhofen an der Thaya, città nel distretto di Waidhofen an der Thaya (Bassa Austria)